Zlatno ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:

 einer Gemeinde im Okres Zlaté Moravce/Nitriansky kraj, siehe Zlatno (Zlaté Moravce)
 einer Gemeinde im Okres Poltár/Banskobystrický kraj, siehe Zlatno (Poltár)
 eines Ortsteils der Gemeinde Vaľkovňa im Okres Brezno/Banskobystrický kraj, siehe Zlatno (Vaľkovňa)